Hugo Gaston e Clément Tabur erano i detentori del titolo, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione (superamento limite d'età).

In finale Jonáš Forejtek e Dalibor Svrčina hanno battuto Cannon Kingsley e Emilio Nava con il punteggio di 7–65, 6–4.

Teste di serie

  Rinky Hijikata /  Otto Virtanen (secondo turno)
  Nicolás Álvarez Varona /  Filip Cristian Jianu (semifinale)
  Jonáš Forejtek /  Dalibor Svrčina (campioni)
  Cannon Kingsley /  Emilio Nava (finale)

  Lorenzo Musetti /  Giulio Zeppieri (semifinale) 
  Valentin Royer /  Holger Vitus Nødskov Rune (secondo turno) 
  Tristan Boyer /  Tyler Zink (secondo turno) 
  Liam Draxl /  Zane Khan (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone 

Australian Open 2019